Марха́ — топоним:

 Марха — бывший посёлок в Якутии, в 2004 году включён в состав Якутска.
 Марха — село в Олёкминском районе Якутии.
 Марха — приток Вилюя.
 Марха — приток Лены.
 Марха — река в Ладакхе.
 Марха — озеро в Мирнинском муниципальном районе Якутии.